Die ICC Cricket Hall of Fame ist eine virtuelle Ruhmeshalle, die im Jahr 2009 durch den International Cricket Council (ICC) in Dubai gegründet wurde.

Geschichte 
Die Hall of Fame wurde am 2. Januar 2009 durch den ICC in Zusammenarbeit mit der Profispieler-Vereinigung Federation of International Cricketers' Associations (FICA) im Rahmen der 100-Jahr-Feier des Verbandes ins Leben gerufen. Sie setzte dabei auf der FICA Hall of Hame auf, die zwischen 1999 und 2003 betrieben wurde, und übernahm ihre Mitglieder. Zur Gründung wurden 55 Mitglieder ernannt und seit dem bei den jährlichen ICC Awards ergänzt. Ein Jahr später wurde mit Rachael Heyhoe Flint die erste Frau aufgenommen.

Mitglieder 
Bis heute wurden 106 Spieler in die Liste aufgenommen, darunter zehn Frauen.

Einzelnachweise 

Hall of Fame (Sport)
International Cricket Council